Браћа Ван Ајк су фламански рано-ренесансни сликари Хуберт ван Ајк (Hubert van Eyck, 1366–1426) и Јан ван Ајк (Jan van Eyck, 1385 – 1441). На неким од сликарских дела су радили заједно, на пример: Гентски олтар. 

Средњовековно сликарство
Фламанско сликарство